Nazwa Wratislavia przypisana jest do następujących artykułów:
 Wrocław – miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce
 Orkiestra Kameralna Wratislavia
 (690) Wratislavia – planetoida z grupy pasa głównego asteroid